Une chargeuse est un engin de chantier utilisé pour déplacer des matériaux. Elle peut être :
 sur pneus, chargeuse sur pneus ;
 sur chenilles, chargeuse sur chenilles ;
 combinée à une pelleteuse, chargeuse-pelleteuse.